Clássico do Café (Vitória da Conquista) — confrontos clássicos entre o Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista e o Serrano Sport Club
 Confrontos entre Guanambi e Serrano no futebol — confrontos clássicos entre o Guanambi Atlético Clube e o Serrano Sport Club 
 Confrontos entre Poções e Vitória da Conquista no futebol — confrontos clássicos entre o Esporte Clube Poções e o Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista 

Desambiguação